Die Verbandsliga Niederrhein 1970/71 war die 15. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Bayer Uerdingen wurde Niederrheinmeister und stieg auf in die Regionalliga West. Die SpVgg Gräfrath, der SC Kleve 63 und der Düsseldorfer SC 99 stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1971/72 der 1. FC Mülheim-Styrum, der VfB Homberg und die Amateure von Fortuna Düsseldorf auf. Aus der Regionalliga West kam Absteiger Hamborn 07 hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1970/71 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1970/71
Fußball-Verbandsliga Niederrhein